Vialar ist der Familienname folgender Personen:

 Émilie de Vialar (1797–1856), französische Mystikerin und Ordensgründerin
 Paul Vialar (1898–1996), französischer Schriftsteller